Mike Conroy ist der Name folgender Personen:

* Mike Conroy (Schachspieler) (Michael J. Conroy), englischer Schachspieler 
 Mike Conroy (Eishockeyspieler) (* 1950), kanadischer Eishockeyspieler 
 Mike Conroy (Comicautor), britischer Comicautor 
 Mike Conroy (Fußballspieler, 1957) (Michael Conroy; * 1957), schottischer Fußballspieler und -trainer 
 Mike Conroy (Fußballspieler, 1965) (Michael Kevin Conroy; * 1965), schottischer Fußballspieler